Az alábbi családfa a Szung-dinasztia (960 – 1279) uralkodóit tartalmazza.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Kínai uralkodók listája

Kínai császárok
Szung-dinasztia
Szung-dinasztia